La Coppa del Belgio 2022-2023, conosciuta anche come Croky Cup 2022-2023 per motivi di sponsorizzazione, è la 68ª edizione della coppa nazionale belga di calcio, iniziata il 24 luglio 2022 e terminerà ad aprile 2023. Il  è la squadra campione in carica.

Formato 

Il sorteggio delle gare fino al quinto turno è stato effettuato il 28 giugno 2022.

Turno preliminare 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 luglio 2022

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 luglio 2022
|-
| colspan=4 scope="col" background:silver;" align=center| Group 1

|-
| colspan=4 scope="col" background:silver;" align=center| Group 2

|-
| colspan=4 scope="col" background:silver;" align=center| Group 3

|-
| colspan=4 scope="col" background:silver;" align=center| Group 4

|-
| colspan=4 scope="col" background:silver;" align=center| Group 5

|-
| colspan=4 scope="col" background:silver;" align=center| Group 6

|-
| colspan=4 scope="col" background:silver;" align=center| Group 7

|-
| colspan=4 scope="col" background:silver;" align=center| Group 8

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 agosto 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 agosto 2022

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 agosto 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 agosto 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 agosto 2022

Quarto turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 agosto 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 agosto 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 agosto 2022

Quinto turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 agosto 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 settembre 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 settembre 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 settembre 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 settembre 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2022

Sedicesimi di finale 
Il sorteggio è stato effettuato il 28 settembre 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 novembre 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 novembre 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 novembre 2022

Ottavi di finale 
Il sorteggio è stato effettuato il 10 novembre 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 dicembre 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 dicembre 2022

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 gennaio 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 gennaio 2023

Semifinali 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1° febbraio 2023 / 2 marzo 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 febbraio 2023 / 28 febbraio 2023

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2022
Calcio nel 2023
Edizioni della Coppa del Belgio